Пікче-Рокс ():

 Пікче-Рокс — статистично обумовлена місцевість в окрузі Піма, штат Аризона, США
 Пікче-Рокс — боро в окрузі Лайкомінґ, штат Пенсільванія, США